Maiengrün steht für
 poet. das Laub der Birke
 Maiengrün (Wagenrain), Berg im Wagenrain-Hügelzug

Siehe auch:
 Maigrün
 Maiengrünturm